Cuthbert může být:

 Cuthbert (asi 634 – 20. března 687)  – anglosaský světec, mnich, biskup a poustevník
 Ross Cuthbert (1892–1970) – britský hokejista
 Elisha Cuthbert (* 1982) – kanadská herečka a modelka
 Cuthbert (Georgie) – město v Georgii